Rochberg ist der Familienname folgender Personen:

 Francesca Rochberg (* 1952), US-amerikanische Wissenschaftshistorikerin und Orientalistin
 George Rochberg (1918–2005), US-amerikanischer Komponist